Le terme toilette peut désigner :
 la ou les toilette(s) (ou WC ou cabinets), un lieu destiné à uriner ou déféquer : tel que les toilettes japonaises, les latrines, les toilettes à la turque ou encore les toilettes sèches ;
 la toilette corporelle, une mesure destinée à l'hygiène du corps ;
 la toilette, l'ensemble des vêtements ou accessoires destinés à se parer ;
 la toilette, un meuble pour poser ce qui est destiné à se parer.